Latte steht für:
 Latte, langes, rechteckiges Holzstück; siehe Schnittholz
 Latte (Einheit), historisches französisches Längenmaß
 abkürzend das Kaffeegetränk Latte macchiato
 oberer Balken eines Fußballtors; siehe Tor (Fußball)
 Wey Latte, chinesisches Sport Utility Vehicle
 Latte (Ventimiglia), Ortschaft in Italien
 Latte, Vulgärsprache für erigiertes männliches Glied (Erektion)

Schiffbauervereinigungen:
 Schiffbauervereinigung Latte, Berlin
 Heylige Frawe Latte, Hamburg

Latte ist der Familienname folgender Personen:
 Konrad Latte (1922–2005), deutscher Musiker
 Kurt Latte (1891–1964), klassischer Philologe
 Robert Latte (1921–2003), deutscher Hockeyspieler
 Wilhelmine Latte-Loos (1920–2011), deutsche Hockeynationalspielerin

Siehe auch:
 Segellatte
 Fort La Latte, Burg